Bandell ist der Familienname folgender Personen:

 Eugenie Bandell (1858–1918), deutsche Malerin, Radiererin und Grafikerin
 Ronald Bandell (1946–2015), niederländischer Politiker